Is she not passing fair? è una canzone scritta dal compositore inglese Edward Elgar.

Fu completata il 28 ottobre 1886, ma non pubblicata fino al 1908, da Boosey & Co.

Viene descritta come un "lai", scritta da Carlo, duca di Orléans (1391-1466) e tradotta [dal francese] da Louisa Stuart Costello.

Versi

IS SHE NOT PASSING FAIR?

Is she not passing fair,
She whom I love so well ?
On earth, in sea, or air,
Where may her equal dwell ?
Oh! tell me, ye who dare
To brave her beauty's spell,
Is she not passing fair,
She whom I love so well ?

 
Whether she speak or sing,
Be jocund or serene,
Alike in ev'rything,
Is she not beauty's queen ?
Then let the world declare,
Let all who see her tell,
That she is passing fair,
She whom I love so well !

Incisioni
Songs and Piano Music by Edward Elgar has "Is she not passing fair?"  performed by Mark Wilde (tenor), with David Owen Norris (piano).
The Songs of Edward Elgar SOMM CD 220 Neil Mackie (tenor) with Malcolm Martineau (piano), at Southlands College, London, April 1999

Note

Bibliografia
Kennedy, Michael, Portrait of Elgar (Oxford University Press, 1968) 
Young, Percy M., Elgar O.M., (London, Collins, 1955)

Collegamenti esterni
 

Composizioni di Edward Elgar
Brani musicali del 1886